Badminton war eine von zwei Demonstrationssportarten bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München. 25 Teilnehmer aus 11 Ländern nahmen teil. Es war das erste Mal überhaupt, dass Badminton bei Olympia gespielt wurde. Es sollte aber noch 20 Jahre dauern, bis es Badminton ins offizielle Programm schaffen wird.

Medaillengewinner

Resultate

Herreneinzel

Herrendoppel

Dameneinzel

Mixed

Referenzen 
 The official report of the Organizing Committee for the Games of the XXth Olympiad Munich 1972, Volume 3: The competitions (PDF; 29,4 MB)

Badminton
1972
Badminton 1972
Badmintonwettbewerb in München